Boston crab 
Crab Society North

Localidades

Crab Orchard

Desambiguação